Uglegorsk (russisch ) steht für:
 Uglegorsk (Sachalin), eine Stadt in der Oblast Sachalin (Russland), bis 1946 japanisch Esutoru

und ist der:
 russische Name von Wuhlehirsk, Stadt in der Oblast Donezk (Ukraine)
 ehemalige Name (bis 2015) von Ziolkowski (Stadt), „geschlossene“ Stadt in der Oblast Amur (Russland)